Oeren (België), een deelgemeente van de Belgische gemeente Alveringem
 Oeren (oblast Nizjni Novgorod), een stad in de Russische oblast Nizjni Novgorod
 Oeren (oblast Oeljanovsk), een rivier in de Russische oblast Oeljanovsk